

Geografia 
 Suman – comunità non incorporata dell'Indiana (Stati Uniti d'America)
 Suman – fiume della Mongolia

Persone 
 Adhyayan Suman – attore indiano
 Balka Suman – politico indiano
 Kabir Suman – politico e musicista indiano
 Naciye Suman – fotografo turco
 Nusret Suman – artista turco
 Ram Ji Lal Suman – politico indiano
 Shekhar Suman – attore indiano
 Shivmangal Singh Suman – poeta e accademico indiano
 Shri Dev Suman – attivista indiano

Altro 
 Suman – piatto filippino
 Villa Suman – villa di Sarcedo